2 miejscowości w Polsce:
 Józefów Stary – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gmina Przedbórz
 Józefów Stary – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Budziszewice